Ракель Копс-Джонс і Абігейл Спірс були чинними чемпіонками, але Спірс вирішила того року не брати участі. Копс-Джонс грала в парі з Анастасією Родіоновою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі їх здолали Чжуан Цзяжун і Сє Шувей.
Чжань Хаоцін і Чжань Юнжань виграли титул, у фіналі перемігши пару Кейсі Деллаква і Ярослава Шведова з рахунком 7–5, 6–4.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw

Western and Southern Open, жінки, парний розряд
жінки, парний розряд